Georg Nigrinus ist der Name folgender Personen:

* Georg Nigrinus der Ältere (Georg Schwartz; 1530–1602), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher
 Georg Nigrinus der Jüngere (Georg Schwartz; † 1628), deutscher evangelischer Theologe